

Населені пункти та їхні частини
 Малінувка — село в гміні Адамув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Малінувка — село в гміні Цицув Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Малінувка — село в гміні Савін Холмського повіту Люблінського воєводства
 Малінувка — село в гміні Скомлін Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Малинівка (Малінувка) — село в гміні Гачув Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Малінувка — село в гміні Бакалажево Сувальського повіту Підляського воєводства
 Малінувка — частина села Воля-Немецька в гміні Нємце Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Малінувка — частина села Пишкув у гміні Бжезньо Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Малінувка — колонія в гміні Вільґа Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Малінувка — лісова осада в гміні Малкіня-Ґурна Островського повіту Мазовецького воєводства
 Малінувка — лісова осада в гміні Малкіня-Ґурна Островського повіту Мазовецького воєводства

Примітки